Sotmossor (Andreaeopsida) är en klass av bladmossor. Sotmossor ingår i divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar klassen Andreaeopsida 102 arter.

Kladogram delvis baserat på Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor